Um termo genérico para qualquer sociedade secreta
Ou ainda:
 Illuminati (Marvel Comics), um grupo de super-heróis criado pela Marvel Comics
 Illuminati (canção) - da banda japonesa Malice Mizer
 Illuminati (card game) - jogo de cartas de Steve Jackson Games 
 Illuminati: New World Order, outro jogo de cartas de Steve Jackson Games 
 Illuminati, o título alemão do conto Anjos e Demônios de Dan Brown
 Illuminati (álbum) - da banda The Pastels
 The Illuminati, um conto de Larry Burkett
 The Illuminatus! Trilogy, uma série de três livros escritos por Robert Shea e Robert Anton Wilson

Desambiguação